Карасевский — русская фамилия, имеет женскую форму Карасевская. Может также быть топонимом.

Известные носители 
 Карасевский, Александр Иванович (1796—1856) — государственный деятель Российской империи, директор Духовно-Учебного Управления при Святейшем Синоде, тайный советник.

Топоним